Prutník může být:

 Prutník – pozemek, na kterém se pěstují vrby vhodné k získávání proutí
 Prutník (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Praha-východ
 Prutník stříbřitý – druh mechu

Související články 

 Prutníkovité
 Prutníkotvaré
 Eduard Prutnik